Forum of Mathematics, Pi и Forum of Mathematics, Sigma — рецензируемые математические журналы с открытым доступом. 
Выпускают статьи под лицензией Creative Commons.

Forum of Mathematics, Pi предназначен для общих статей, представляющие интерес для широкой аудитории математиков. 
Журнал Sigma  для специалистов.
Издаются Кембриджским университетом.

В отличие от большинства традиционных журналов, статьи становятся доступны в интернете, как только они приняты к публикации.
В конце каждого года сборник становится доступен в качестве печати по требованию.

Основателем журнала был Роб Кирби (Университет Калифорнии, Беркли), в настоящее время главным редактором является Роберт Гуральник.

Статьи в эти журналы начали принимать с 1 октября 2012 года, а первые статьи были опубликованы 17 мая 2013 года.

Модель 

Журналы используют модель «автор платит»: в случае, если статья принята к публикации, автору следует заплатить сбор порядка 700$.
Обычно для этого используют гранты — в случае отсутствия грантов сбор не взимается.
Также сбор не взимался в течение первых трёх лет публикации журналов.

Показатели 
 MCQ журналов за 2016 год
 Forum of Mathematics, Pi: 3,62, входит в пятёрку лучших журналов.
 Forum of Mathematics, Sigma: 1,23, входит в сотню лучших журналов. (Средний показатель по всем математическим журналам составил 0,22.)

Ссылки

Внешние ссылки 
 Maths journals open up, Bernard Lane, The Australian, 6 July 2012
 A new open-access venture from Cambridge University Press, Tim Gowers, 2 July 2012
 Forum of Mathematics, Pi and Forum of Mathematics, Sigma, Terry Tao, 2 July 2012
 Math 2.0: Journals:  launch of Forum of Mathematics 
 Cambridge University Press Launches Open Access Maths Journals, "News and Views" item at The Funneled Web, 6 July 2012
 The Forum of Mathematics, blessing or curse?, Peter Krautzberger, 2012/11/11

Научные журналы на английском языке
Математические журналы